

Patronyme 

 Jean-François Mandar (1732-1803), oratorien français ;
 Charles-François Mandar (1757-1844), architecte français ;
 Théophile Mandar (1759-1823), homme politique et homme de lettres français.

Autres 
 Mandar, peuple d'Indonésie ;
 Mandar, langue austronésienne.